Korda István (1911–1984) író
 Korda István (1934) atléta, rövidtávfutó